Bleiberg kan syfta på:

 Bleiberg – holländskt namn på en kommun i Belgien, se Plombières
 Bad Bleiberg – en köpingskommun i förbundslandet Kärnten i Österrike